Le terme ligne 59 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway

Belgique 

 Autre nom de l'ancienne ligne 63 du réseau de Charleroi du groupe de Hainaut de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV).
 Ancienne ligne 59 du réseau de Liège du groupe de Liège de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV).

Autres 
 Ligne 59, 59A et 59B du tramway de Budapest
 Ligne 59 du tram de Prague

Voies ferrées 
 Ligne 59 des chemins de fer belge

Voir aussi 
  

59